Влади́мир Алекса́ндрович Красно́в:
 Краснов, Владимир Александрович (род. 1940) — советский и российский актёр.
 Краснов, Владимир Александрович (1951—2016) — советский футболист.
 Краснов, Владимир Александрович (род. 1990) — российский легкоатлет.